Brasiliens Grand Prix 2016 (officielle navn: Formula 1 Grande Prêmio do Brasil 2016) var et Formel 1-løb som blev arrangert 13. november 2016 på Autódromo José Carlos Pace i São Paulo, Brasilien. Det var det tyvende og næstsidste løb i Formel 1-sæsonen 2016, og 45. gang at Brasiliens Grand Prix blev arrangeret.

Løbet blev vundet af Mercedes-køreren Lewis Hamilton, som startede fra pole position. På andenpladsen kom hans teamkollega Nico Rosberg, mens Red Bulls Max Verstappen tog tredjepladsen. Løbet blev kørt i regnvejr, det blev stoppet to gange og safety caren var ude fem gange.

Resultater

Kvalifikation

Løbet 

Noter til tabellerne:
  - Esteban Ocon fik en gridstraf på 3 placeringer for at have hindret Jolyon Palmer i Q1.
  - Daniel Ricciardo fik en tidsstraf på fem sekunder for at have kørt ind i pit lane mens indgangen var lukket.
  - Felipe Massa fik en tidsstraf på fem sekunder for at have foretaget en forbikørsel under restart før safety car-linjen blev krydset.
  - Romain Grosjean havde en ulykke på vej fra pit lane til startgridden.

Stillingen i mesterskaberne efter løbet 

Kørermesterskabet

Konstruktørmesterskabet

Referencer

Eksterne henvisninger 

Brasiliens Grand Prix
Formel 1 2016